Tajšet (ruski: Тайшет ) je grad i željezničko čvorište u Irkutskoj oblasti u Rusiji.

Broj stanovnika: 35.000 (1974.).

Gradovi u Rusiji
Irkutska oblast